peut désigner :
 le chat du Cheshire, un personnage du roman Les Aventures d'Alice au pays des merveilles ;
 Cheshire Cat, quatrième album du musicien américain Ronnie Foster ;
 Cheshire Cat, premier album du groupe américain Blink-182 ;
 Cheshire Cat, un chanteur britannique présent notamment sur plusieurs morceaux du duo Leftfield.